Jeronim je lahko:

 Jeronim, moško osebno ime
 Jeronim, naselje v občini Vransko